А́рдиан Козни́ку (; род. , Джяковица) — хорватский футболист албанского происхождения, нападающий.

Карьера

Клубная 
Первым клубом в карьере игрока стала «Приштина». В 1990 году он перешёл в «Хайдук» из Сплита, за который выступал до 1994 года. Затем выступал за «Кан», «Гавр», АПОЭЛ и «Бастию». После чемпионата мира 1998 года вернулся в Хорватию, где играл за «Динамо» из Загреба. В 2001 году недолго поиграл в австрийском «Кернтене», а затем вновь вернулся в Хорватию. Завершил карьеру в 2002 году в клубе «Хрватски Драговоляц».

В сборной 
Дебютировал в сборной Хорватии в 1994 году и выступал за неё до 1998 года. Стал бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года, но на поле не выходил.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Приштина»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Шкендия»